Az év osztrák labdarúgója (APA-Fußballerwahl) címet 1984 óta osztják ki Ausztriában. A Bundesliga klubok vezetőedzői választják az év játékosát. A választást az APA szervezi.

Az év osztrák labdarúgója

Jegyzetek 
 RSSSF

Osztrak